Заделье — топоним в России:

 Заделье — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги, расположена в Карелии, Кондопожский район;
 Заделье — посёлок при одноимённой железнодорожной станции;
 Заделье — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

См. также 
 Каменное Заделье